Der Begriff Mohrin ist:
 der deutsche Name der polnischen Stadt Moryń
 ein weiblicher Mohr, siehe davon abgeleitet auch:
 ein Roman "Die Mohrin" von Lukas Hartmann
 ein Drama "Die Mohrin" von Tankred Dorst
 eine Figur im Wappen einiger Orte und Personen

Siehe auch:
 Morin
 Mohring